Raliul Dakar 2010 a fost cea de-a 31-a ediție a evenimentului. A avut loc în America de Sud pentru a doua oară la rând între 1 - 16 ianuarie. Amaury Sport Organisation și guvernele Argentinei și al Chile au hotărât ca evenimentul să aibă loc aici în februarie 2009.

Participanți

362 de Echipe au participat la cursă cu 176 de motociclete și ATV-uri, 134 de automobile și 52 de autocamioane.

Traseul
Cursa a început de Anul Nou în centrul orașului Buenos Aires. Distanța totală a fost de  9.030 km (5,610 mi) pentru automobile și autocamioane și 8.937 km (5,553 mi) pentru motociclete și ATV-uri. Din cele 14 etape, șapte au fost în Argentina și șapte în Chile.

Etape

Rezultate

Rezultatele pe etape
 ↓ Denotes competitor given post-stage penalty which was added to overall time, not stage time.

Motociclete

ATV (Quad)

Automobile

Autocamioane

Clasamentul per total

Motociclete

ATV (Quad)

Automobile

Autocamioane

Referințe

Legături externe
 Official site
 AUSmotive.com – Carlos Sainz and Volkswagen win 2010 Dakar Rally

Raliul Dakar
Dakar Rally]
Sport în Buenos Aires
Dakar Rally
Dakar Rally